Сюжет фильма «Марий Кужер» строился на истории создания колхоза в одноимённой деревне. Вначале в него записались 17 бедняков, но вскоре осталось всего четверо. Их главным врагом был деревенский кулак Чавай. Пообещав помочь колхозу деньгами, он начал разваливать его изнутри. Его несостоятельный должник Изерге соглашается выдать свою дочь-красавицу Начук за сына Чавая — Юшкану. Хотя она была невестой главного героя ленты Актая Шуматова, который учился в городе на курсах агрономов. Начавшуюся свадьбу прервал отец невесты Изерге, вовремя поняв свою ошибку. А вернувшийся из города комсомолец Актай стал во главе колхоза, откуда с треском выгнали Чавая…

Другое название фильма — «На новых путях». Фильм о борьбе за коллективизацию сельского хозяйства в марийской деревне. Фильм не сохранился

Актёры 
 Константин Градополов
 [Бошев
 Е. Иванов
 Д. Коновалов
 Н. Добрянская
 Александр Александров-Серж
 З. Баязедский
 А. Симорина
 Каюм Поздняков
 Н. Захаров
 М. Новикова
 Игорь Малеев

Примечания

Ссылки 
 Информация о фильме «Мари Кужер» на сайте «Библиотекарь.ру»
 Информация о фильме «Мари Кужер» на сайте «Кино-Театр.ru»
 Информация о сюжете, авторах и фильме «Мари Кужер» на сайте «Марийская правда»

Фильмы-драмы СССР
Немые фильмы СССР
Фильмы киноорганизации «Востоккино»
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы СССР 1928 года